kanton Laon-Nord, een kanton van het Franse departement Aisne
 kanton Laon-Sud, een kanton van het Franse departement Aisne